Der Skisprung-Grand-Prix 2020 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2020) war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen, die bei den Männern zwischen am 22. und 23. August 2020 abgehalten wurde sowie bei den Frauen am 15. August 2020. Der Grand Prix umfasste bei den Männern zwei Einzelspringen in Wisła, bei den Frauen lediglich ein Einzelwettbewerb in Frenštát pod Radhoštěm. Die Gesamtsieger erhielten aufgrund der geringen Anzahl an Wettbewerben weder einen Pokal noch ein zusätzliches Preisgeld. Eine offizielle Gesamtwertung wurde dennoch veröffentlicht. Somit darf sich Dawid Kubacki bereits zum dritten Mal als Grand-Prix-Gesamtsieger bezeichnen, wohingegen Nika Križnar nach ihrem Vorjahreserfolg zum zweiten Mal Gesamtsiegerin wurde.

Ergebnisse und Wertungen Männer

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2020/21
 Skisprung-Continental-Cup 2020/21

Weblinks 
Grand-Prix Männer
 

Grand-Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2020